Stylodrilus är ett släkte av ringmaskar. Stylodrilus ingår i familjen källmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Källmaskar
Stylodrilus